De Deuce Customs 32 Ford Roadster is een replica gebouwd bij de Australische autoproducent Deuce Customs. Het is een tweedeurs roadster. De 32 Ford Roadster is zowel technisch als uiterlijk gezien gebaseerd op wagens van Ford. De naam van de auto verraadt welk jaar de Ford die als exterieurbasis diende als bouwjaar heeft. De 32 Ford Roadster kost 7 290 AUD.

32 Ford Roadster